NGC 554A, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis
 NGC 554B, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis